Елоховка:

 Елоховка — станция Куйбышевской железной дороги.
 Елоховка — река в России.

См. также 
 Елховка